Цимбали́ст — исполнитель на цимбалах, а также фамилия.

Носители фамилии:
 Цимбалист, Виктор Петрович (1931—1998) — советский и украинский актёр.
 
 Цимбалист, Роман Иванович (1934—2017) — советский и российский тренер по борьбе.
 Цимбалист, Стефани (род. 1956) — американская актриса.

См. также 
 Цымбалист
 Цымбал
 Цымбалюк